

События 

 1138—1254 — Династия Штауфенов в Германии.
 1138—1152 — Король Германии Конрад III Штауфен (1093—1152). Борьба с герцогом Баварии Генрихом X Гордым.
 Статут Болеслава III Кривоустого. Раздел Польши: Владислав получил Силезию, Болеслав Кудрявый — Мазовию, Мешко — большую часть Великой Польши с Познанью и часть Куявии, Генрих — Сандомирскую и Люблинскую земли.
 С 1138 — Король Польши Владислав II, сын Болеслава III.
 22 августа 1138 года — Битва штандартов, в которой английское ополчение, собранное Турстаном, архиепископом Йоркским, нанесло сокрушительное поражение шотландцам короля Давида I, которые вторглись на территорию Англии в период гражданской войны 1135—1154 годов.
 Ду Джибла присоединена к Адену.
 28 апреля — 21 мая 1138 года — осада Шайзара, столицы эмирата Мункызитов, союзными силами Византийской империи, Антиохийского княжества и графства Эдессы
 11 октября — Произошло землетрясение в Алеппо. Погибло 230 тыс. человек.
 1138—1145 — Киликийское княжество присоединено к Византии.
 1138—1175 — Король Вьетнама Ли Ань Тонг.

Родились 
См. также: :Категория:Родившиеся в 1138 году
 Салах ад-Дин — султан Египта и Сирии.
 Казимир II Справедливый - король Польши.

Скончались 
См. также: :Категория:Умершие в 1138 году
 Вильгельм де Варенн, 2-й граф Суррей.
 Болеслав III Кривоустый.
 Глеб Ольгович — князь курский.
 11 февраля — Всеволод Мстиславич, князь псковский.

См. также